Langenbach ist geographischer Name:

Gemeinden:
 Langenbach (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Freising, Bayern
 Langenbach (Pfalz), Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Langenbach bei Kirburg, Ortsgemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Orte:
 Langenbach (Bad Marienberg), Ortsteil der Stadt Bad Marienberg (Westerwald), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Bruchertseifen), Ortsteil der Ortsgemeinde Bruchertseifen, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Geroldsgrün), Kirchdorf der Gemeinde Geroldsgrün, Landkreis Hof, Bayern
 Langenbach (Langenweißbach), Ortsteil der Gemeinde Langenweißbach, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Langenbach (Marktleugast), abgegangenes Dorf bei Marktleugast an der Grenze zwischen den Landkreisen Hof und Kulmbach, Bayern
 Langenbach (Niederfischbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Niederfischbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Langenbach (Pausa-Mühltroff), Ortsteil der Stadt Pausa-Mühltroff, Vogtlandkreis, Sachsen
 Langenbach (Schleusegrund), Ortsteil der Gemeinde Schleusegrund, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Langenbach (Schwarzenbach an der Saale), Dorf der Stadt Schwarzenbach an der Saale, Landkreis Hof, Bayern
 Langenbach (Vöhrenbach), Ortsteil der Stadt Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Langenbach (Gemeinde Waldhausen im Strudengau), Ort der Marktgemeinde Waldhausen im Strudengau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Langenbach (Weilmünster), Ortsteil der Gemeinde Weilmünster, Kreis Limburg-Weilburg, Hessen

Gewässer:
 Langenbach (Allna), rechter Zufluss der Allna bei Runzhausen, Stadt Gladenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen 
 Langenbach (Amper), rechter Zufluss der Amper bei Langenbach, Landkreis Freising, Bayern
 Langenbach (Breg), linker Zufluss der Breg in Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Langenbach (Brölbach), rechter Zufluss des Brölbachs (zum Wisser Bach) nahe bachabseits gelegenem Elkhausen (Katzwinkel), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz; mit zwei gleichnamigen Kleinzuflüssen:
 Langenbach, rechter Zufluss, ebenda
 Langenbach, rechter Zufluss, ebenda
 Langenbach (Braunersgraben), rechter Zufluss des Braunersgrabens (zur Aisch) bei Willersdorf (Gemeinde Hallerndorf), Landkreis Forchheim, Bayern
 Langenbach (Dietzhölze), rechter Zufluss der Dietzhölze vor Rittershausen (Dietzhölztal), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Langenbach (Dörpe), linker Zufluss der Dörpe bei Bergisch Born Ost im kreisfreien Remscheid und an Stadtgrenze zu Hückeswagen, Nordrhein-Westfalen
 Langenbach (Durbach) – die zwei Oberläufe des zunächst Krebsbach genannten Durbachs (unter dem Unterlaufnamen Neugraben zum Durbach-Kammbach-Wannenbach-Kanal, zum Rench-Flutkanal, zur Rench) bis Tieferspring (Gemeinde Durbach), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Großer Langenbach, linker Oberlauf
 Kleiner Langenbach, rechter Oberlauf
 Langenbach (Eichelbach), auch Backesbach, linker Zufluss des Eichelbachs bei Rod an der Weil (Gemeinde Weilrod), Hochtaunuskreis, Hessen
 Langenbach (Elsenz), am Oberlauf auch Langenbach, am Unterlauf Steigerswuhr, rechter Zufluss der Elsenz vor Rohrbach am Gießhübel (Stadt Eppingen), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Langenbach (Gerbach), linker Zufluss des Gerbachs (zur Pfrimm) bei Bolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Großer Koserbach), linker Zufluss des Großen Koserbachs vor der Kosermühle von Markt Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Langenbach (Harmersbach), linker Zufluss des hier Zuwalder Bach genannten Harmersbachs bei Zuwald (Gemeinde Oberharmersbach), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Langenbach (Heinitzbach), rechter Zufluss des Heinitzbachs (zur Blies) bei Bildstock (Stadt Friedrichsthal), Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Langenbach (Hirschbach), linker Zufluss des Hirschbachs (zum Heimbach, zur Nahe, zum Mittelrhein) vor Heimbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Ilse) oder Schwarzer Langenbach, linker Zufluss der Ilse vor Lindenfeld (Stadt Bad Laasphe), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Langenbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig (Rhein) bei Vor Langenbach (Stadt Wolfach), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Langenbach (Kleine Nister), rechter Zufluss der Kleinen Nister an der Langenbachermühle (Ortsgemeinde Langenbach bei Kirburg), Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Weißbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Langenbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn nach Altendiez, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Lauter), linker Zufluss der hier noch Wieslauter genannten Lauter im Wasgau bei Reichenbach (Stadt Dahn), Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Maubach), rechter Zufluss des Maubachs (zur Murr) in Waldrems, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-WÜrttemberg
 Langenbach (Michelbach), linker Zufluss des Michelbachs (zur Kyll) nahe Büscheich (Gerolstein), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Mühlbach), rechter Oberlauf bis vor der Hinteren Bohrersmühle (Gemeinde Horben), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, des hier zunächst Bohrerbach genannten Mühlbachs (zu …, zur Alten Dreisam, zur Dreisam)
 Langenbach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach (Main) gegenüber Oberhohenried (Stadt Haßfurt), Landkreis Haßberge, Bayern
 Langenbach (Nister), linker Zufluss der Nister (Sieg) in Langenbach (Ortsgemeinde Bruchertseifen), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Langenbach (Nuhne) – zwei Zuflüsse der Nuhne im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen; flussabwärts:
 Langenbach (Nuhne, Züschen), rechter Zufluss zwischen Züschen (Stadt Winterberg) und Hallenberg
 Langenbach (Nuhne, Braunshausen), linker Zufluss bei Braunshausen (Stadt Hallenberg)
 Langenbach (Oelsnitz), rechter Zufluss der Oelsnitz (zur Rodach, zum Main) am Dürrenwaiderhammer (Gemeinde Geroldsgrün), Landkreis Hof, Bayern
 Langenbach (Our) – zwei Zuflüsse der Our; flussabwärts:
 Langenbach (Our, Schönberg), linker Zufluss der Our nahe Schönberg (Gemeinde Sankt Vith), Bezirk Verviers, Provinz Lüttich, Belgien
 Langenbach (Our, Hoesdorf), linker Zufluss der Our gegenüber Hoesdorf (Ammeldingen an der Our), Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Langenbach (Regnitz), linker Zufluss der Regnitz nach Seußling (Gemeinde Altendorf), Landkreis Bamberg, Bayern
 Langenbach (Reichenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Reichenbachs (zur Eyach, zum Neckar) vor Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Langenbach (Rodalb) – zwei Zuflüsse der Rodalb(e) im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Langenbach (Rodalb, Münchweiler), rechter Zufluss vor Münchweiler an der Rodalb
 Langenbach (Rodalb, Rodalben), linker Zufluss in Rodalben; mit restseitigem Rinnsal Langenbach-Quelle
 Langenbach (Röthen), linker Zufluss der Röthen oder Röden im Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Langenbach (Schönmünz), linker Zufluss der Schönmünz (zur Nordschwarzwälder Murg) bei Zwickgabel (Schönmünz, Gemeinde Baiersbronn), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Langenbach (Sieg), linker Zufluss der Sieg vor Walpersdorf (Stadt Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Langenbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbaches bei Obersteinbach, Arrondissement Haguenau-Wissembourg, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Langenbach (Talbach), rechter Oberlauf des Talbachs (zum Neumagen) bis in Untermünstertal (Gemeinde Münstertal/Schwarzwald), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Langenbach (Wahlbach), rechter Zufluss des Wahlbachs (zum Bichelbach) vor Rudersdorf (Gemeinde Wilnsdorf), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Langenbach (Waldbrölbach), rechter Zufluss des Waldbrölbachs in Benroth (Gemeinde Nümbrecht), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Langenbach (Waldstetter Bach), rechter Zufluss des Waldstetter Bachs (zur Rems) in Waldstetten, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Langenbach (Weil), linker Zufluss der Weil (Lahn) bei Langenbach (Gemeinde Weilmünster), Kreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Schönenbach (Wiese), am Oberlauf auch Langenbach, am Unterlauf Steigerswuhr, rechter Zufluss der Wiese in Todtnau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Langenbach (Wildberger Bach), linker Zufluss des Wildberger Bachs (zum Aubach, zur Wiehl, zur Agger) in Wildbergerhütte (Gemeinde Reichshof), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Langenbach, Mittellaufabschnitt zwischen Leukershausen (Gemeinde Kreßberg), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg und unterhalb von Gumpenweiler (Gemeinde Schnelldorf), Landkreis Ansbach, Bayern der auf dem folgenden baden-württembergischen Abschnitt des linken Hauptoberlaufs Schönbach genannten Zwergwörnitz (zur Wörnitz)

außerdem:
 Grosslangenbach, linker Zufluss des Brücherbachs (zum Nädringerbach, zum Wildenburger Bach, zum Wisser Bach) bei Oberweidenbruch (Friesenhagen), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Langenbachssiefen, oder Langenbachssiefen, rechter Zufluss des Dreisbachs (zur Wiehl, zur Agger) vor Dreisbach (Stadt Wiehl), Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Langenbächel, linker Zufluss des Wellbachs bei Rinnthal, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kütschenlangenbach, auch Kölschen- oder Jutschenlangenbach, rechter Zufluss der Sieg bei Walpersdorf (Netphen), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Langenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Langenbach (1926–2008), deutsche Keramikerin und Bildhauerin
 Arno Langenbach (1928–2010), deutscher Mathematiker
 Simon Langenbach (* 1967), deutscher Musiker
 Ulrich Langenbach (* 1950), deutscher Künstler
 Wilhelm Langenbach (1841–1911), jüdischer Fabrikant und Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Hinterlangenbach
 Langer Bach
 Langebach
 Längenbach
 Langengraben
 Langenbacher
 Vorderlangenbach